A történelmi Magyarország több településének neve:

Alfüged (Torda-Aranyos vármegye, ma Románia, Fehér megye)
Felfüged (Torda-Aranyos vármegye, ma Románia, Fehér megye)
Nagyfüged (Heves vármegye, ma Heves megye)

Hasonló hangzású, történelmi forrásokban Füged névalakkal is szereplő települések:

Alsófügöd (Abaúj-Torna vármegye, 1936-tól Fügöd része)
Felsőfügöd (Abaúj-Torna vármegye, 1936-tól Fügöd része)
Fügöd (1936-ban jött létre Alsó- és Felsőfügöd egyesítésével, 1984 óta Encs része)